Чемпіонат світу з хокею із шайбою 1989 — 53-й чемпіонат світу з хокею із шайбою, який проходив в період з 15 квітня по 1 травня 1989 року.

У рамках чемпіонату світу пройшов 64-й чемпіонат Європи.

Група А Стокгольм та Седертельє, Швеція 15 квітня — 1 травня 1989.

Група В Осло та Ліллегаммер, (Норвегія) 30 березня — 9 квітня 1989.

Група С Сідней, (Австралія) 18 березня — 29 березня 1989.

Група D Гел та Гейст-оп-ден-Берг, (Бельгія) 16 березня — 21 березня 1989.

Чемпіонат світу Група А

Попередній етап 

Підсумкова таблиця

Турнір 5 - 8 місця 

Підсумкова таблиця

Турнір 1 - 4 місця 

Підсумкова таблиця

Найкращі бомбардири

Найкращі гравці чемпіонату світу 
Найкращими гравцями були обрані (Директорат турніру):
 Воротар  Домінік Гашек
 Захисник  В'ячеслав Фетісов
 Нападник  Браян Беллоуз

Найкращі гравці за версією журналістів:

 Воротар  Домінік Гашек
 Захисники  В'ячеслав Фетісов —  Андерс Ельдебрінк
 Нападники  Стів Айзерман —  В'ячеслав Биков —  Сергій Макаров

Чемпіонат Європи

Чемпіонат світу Група В

Чемпіонат світу Група С

Чемпіонат світу Група D 

Результати матчів Бельгія - Румунія та Велика Британія - Нова Зеландія через допінг анульовані.

Примітки

Посилання  
 Архів  
 Архів   
 Архів  
 Архів 

1989 у хокеї з шайбою
Чемпіонати світу з хокею із шайбою
Чемпіонати Європи з хокею із шайбою
Хокей у Швеції
Квітень 1989
Травень 1989
Спортивні змагання у Стокгольмі
1989 у шведському спорті